Pambos Pittas é um ex-futebolista cipriota que atuava como zagueiro. Atuou toda sua carreira por dois clubes cipriotas, o Apollon Limassol e AEL Limassol, rivais da cidade de Limassol.

Seleção nacional
Pambos Pittas é o terceiro jogador que mais atuou pela seleção com 82 jogos e 7 gols.

 http://www.national-football-teams.com/player/10233/Pambos_Pittas.html (em inglês)
 http://www.ogol.com.br/player.php?id=334029 (em português)
 http://www.rsssf.com/miscellaneous/cyp-recintlp.html (em inglês) 

Futebolistas de Chipre
Naturais de Limassol
Futebolistas do Apollon Limassol
Futebolistas do AEL Limassol